Иван Досев Колокотроков е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Колокотроков е роден в костурското село Загоричани, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Присъединява се към редовете на ВМОРО заедно с брат си Филип. По време на Илинденско-Преображенското въстание е знаменосец на чета. Загива в сражение с гръцки андарти в 1905 година.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Загоричани
Борци срещу гръцката въоръжена пропаганда в Македония
Български знаменосци